Elaeoselinum laxum är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Elaeoselinum laxum ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laxum